Виктор Португалов:
 Португалов, Виктор Валентинович (1909—1982) — советский гистолог и гистохимик, член-корреспондент АМН СССР, сын В. П. Португалова.
 Португалов, Виктор Вениаминович (Ф. Маловер; 1873—1930) — публицист, журналист, редактор, деятель конституционно-демократической партии, сын В. О. Португалова.